Bega d'Andenne (Landen, Austràsia, 615 - Andenne, 693), filla de Pipí de Landen i d'Itta, monja venerada com a santa al cristianisme
 Bega (Werre), afluent del Werre